Estació de Can Boixeres, del Metro de Barcelona (l'Hospitalet de Llobregat)
 Parc municipal de Can Boixeres o Can Buxeres (l'Hospitalet de Llobregat)
 Can Boixeres (Viladecavalls), masia del terme de Viladecavalls (Vallès Occidental)